

Населені пункти та їхні частини

 Крушка — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Крушка — село в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Крушка — частина міста Кемпіце в Слупському повіті Поморського воєводства
 Крушка — осада в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки